Stuart Pearce
Guy Pearce
3304 Pearce
Philippa Pearce
Douglas Pearce
Alice Pearce
Charles Sprague Pearce

Desambiguação